Provenchère puede referirse a: 

 Provenchère, comuna francesa situada en Doubs.
 Provenchère, comuna francesa situada en Alto Saona.